Onagraceae é uma família de plantas angiospérmicas, são classificadas como dicotiledôneas e apresentam embriões desenvolvidos com dois ou mais cotilédones.

É nativa do sudoeste da América do Norte até a América Central e possui 22 gêneros e 657 espécies descritas. Sendo de ocorrência tropical e subtropical, o qual estão distribuídas em mais de 60 espécies entre os diferentes biomas.

Uma espécie bastante conhecida dessa família é Fuchsia hybrida, vulgarmente conhecida como brinco-de-princesa, que apresentam predominantemente ramos pendentes, havendo também variações com outras plantas levemente eretas.

O principal gênero desta família é Ludwigia com mais de 80 espécies descritas, sendo que destas, cerca de 45 espécies estão contidas na América do Sul e são encontradas preferencialmente em ambientes úmidos e alagados, praias ou altitudes elevadas.

Morfologia
As plantas dessa família apresentam saco embrionário com 4 núcleos, em suas células germinativas há ráfides contendo oxalato de cálcio, células vegetativas com ráfides, esporângios com septos e pólen em formato de pérola, contendo viscina. As folhas são opostas e dentadas, além de conter estípulas no caule. As flores são tetrâmeras e dialipétalas, possuem também ovário ínfero e hipanto unindo o cálice, corola e estames. Apresentam sementes pequenas e grãos de pólen isolados ou em tétrade tetragonal com grandes poros.

Relações Filogenéticas
A filogenia dessa família necessita ser estudada e atualizada. Entretanto, sabe-se que Onagraceae é uma família monofilética com Ludwigia.

Lista de gêneros e suas respectivas espécies brasileiras 
Existem 4 gêneros no Brasil:

Epilobium

 Epilobium hirtigerum

Fuchsia

 Fuchsia alpestris
 Fuchsia bracelinae
 Fuchsia brevilobis
 Fuchsia campos-portoi
 Fuchsia coccinea
 Fuchsia glazioviana
 Fuchsia hatschbachii
 Fuchsia regia

Ludwigia

 Ludwigia affinis
 Ludwigia albiflora
 Ludwigia anastomosans
 Ludwigia bonariensis
 Ludwigia brachyphylla
 Ludwigia bullata
 Ludwigia burchellii
 Ludwigia caparosa
 Ludwigia decurrens
 Ludwigia densiflora
 Ludwigia elegans
 Ludwigia erecta
 Ludwigia filiformis
  Ludwigia foliobracteolata
 Ludwigia grandiflora
  Ludwigia hassleriana
 Ludwigia helminthorrhiza
 Ludwigia hexapetala
 Ludwigia hookeri
 Ludwigia hyssopifolia
 Ludwigia inclinata
 Ludwigia irwinii
 Ludwigia lagunae
 Ludwigia laruotteana
 Ludwigia latifolia
 Ludwigia leptocarpa
 Ludwigia longifolia
 Ludwigia major
 Ludwigia martii
  Ludwigia mexiae
 Ludwigia multinervia
 Ludwigia myrtifolia
 Ludwigia natans
 Ludwigia neograndiflora
 Ludwigia nervosa
 Ludwigia octovalvis
 Ludwigia peploides
 Ludwigia peruviana
 Ludwigia potamogeton
 Ludwigia pseudonarcissus
 Ludwigia quadrangularis
 Ludwigia repens
 Ludwigia rigida
 Ludwigia sedoides
 Ludwigia sericea
 Ludwigia tomentosa
  Ludwigia torulosa

Oenothera

 Oenothera affinis
 Oenothera catharinensis
 Oenothera glazioviana
 Oenothera indecora
 Oenothera longiflora
 Oenothera mollissima
 Oenothera parodiana
 Oenothera ravenii

Domínios e estados de ocorrência no Brasil 
A família Onagraceae foi encontrada nos seguintes domínios fitogeográficos brasileiros:  Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal.

Os gêneros Ludwigia, Fuchsia L., Epilobium L. e Oenothera L. compõem a família das Onagraceae no território brasileiro. Sendo que Ludwigia é amplamente distribuída em todos os estados. Espécies do gênero Oenothera são facilmente encontradas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já espécies do gênero Epilobium estão presentes apenas no Sul do país, sobretudo nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Indivíduos do gênero Fuchsia são observados nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Essa família também tem ocorrência confirmada em ilhas oceânicas como Fernando de Noronha.

Referências 
Myrtales
!
Famílias de angiospérmicas